Сандаун има више значења:
 Сандаун (Мисури)
 Сандаун (Тексас)